Stazione di Unter den Linden – stazione della S-Bahn di Berlino, rinominata nel 2009 Berlin Brandenburger Tor
 Stazione di Unter den Linden – stazione della metropolitana di Berlino, attivata nel 2020